Клад с Корву — клад древних монет, предположительно обнаруженный в 1749 году на одном из Азорских островов и позже утраченный. Сохранившееся описание клада рассматривается частью исследователей как доказательство открытия карфагенянами этого архипелага в IV—III веках до н. э., а также используется в псевдоисторических теориях о контактах с Америкой в Древнем мире.

Обстоятельства нахождения 

Азорские острова были колонизованы в середине XV века португальцами, которые нашли архипелаг необитаемым. Корву — самый маленький из Азорских островов, отстоящий от Пиренейского полуострова более чем на 1800 км. В 1778 году шведский учёный  опубликовал в журнале «Гётеборгский научный и литературный коллекционер» () статью под заголовком «Некоторые замечания о мореплавании древних, основанные на исследовании карфагенских и киренских монет, найденных в 1749 году на одном из Азорских островов», в которой сообщал следующее. В ноябре 1749 года после нескольких дней шторма волны размыли часть фундамента одного полуразрушенного каменного строения, стоявшего на берегу острова Корву. При этом был обнаружен глиняный сосуд, в котором оказалось множество монет. Вместе с сосудом их принесли в монастырь, где раздали собравшимся любопытным жителям острова. Часть этих монет была отправлена в Лиссабон, а оттуда позднее попала к известному нумизмату патеру  в Мадрид, где их и видел и получил в подарок Подолин в 1761 году. Дальнейшая судьба монет не прослеживается, возможно, они осели в одной из шведских коллекций.

Состав клада 

Согласно описанию Подолина, общее количество монет, обнаруженных в сосуде, а также сколько из них было послано в Лиссабон, неизвестно. В Мадрид попало 9 штук, а именно: 2 карфагенские золотые монеты, 5 карфагенских медных монет и 2 киренские медные монеты; в труде Подолина приводятся прорисовки их аверса и реверса. Флорес сообщил ему, что вся находка состояла из этих же видов монет и что эти девять были отобраны как лучше всего сохранившиеся. Подолин отмечает, что такие монеты не являются особо редкими, за исключением двух золотых. По заключению известного мюнхенского нумизмата Бернхардта, которое приводит , все монеты относятся к очень короткому периоду — 330—320 годам до н. э.

Н. Н. Непомнящий уточняет на основе более поздних данных французских учёных, что из девяти монет первая и вторая (золотые) относятся к периоду 350—320 годов до н. э., третья — к 264—241 годам до н. э., четвёртая и пятая изготовлены в карфагенской мастерской на Сардинии в 300—264 годах до н. э., шестая отчеканена в 221—210 годах до н. э., седьмая — вероятно, в конце IV — начале III века до н. э. в карфагенской мастерской на Сицилии, восьмая (киренская) датируется началом III века до н. э., девятая — тем же периодом, но место изготовления её неизвестно. Таким образом, клад необходимо датировать самое раннее концом III века до н. э.

Гипотезы и оценки 
Подолин полагал, что монеты попали на остров с карфагенскими кораблями, которые могли прибыть туда как преднамеренно, так и быть отнесёнными бурей. Он также приводил свидетельство историка XVII века о том, что португальские мореплаватели обнаружили на Корву конную статую, указывающую правой рукой на запад, постамент которой был испещрён неизвестными буквами. Это наводит на мысль о существовании карфагенской (или финикийской) колонии на острове, хотя в литературных памятниках древности нельзя найти никаких серьёзных оснований для таких утверждений. Высказывается только предположение, что широко распространённые в Античности и Средневековье предания об «островах блаженных» есть не что иное, как отголосок путешествий карфагенян на запад, к Азорским островам.

Гипотеза Подолина получила неоднозначные оценки учёных. А. фон Гумбольдт не сомневался в самом факте находки монет, но предполагал, что они были завезены на остров норманнами или арабами в Средние века. Эту точку зрения разделял и . Однако, во-первых, нет никаких доказательств посещения Азорских островов норманнскими и арабскими мореплавателями, а во-вторых, крайне сомнительно, чтобы в эту эпоху карфагенские и древнегреческие монеты служили средством обмена. , А. Шультен и  считали сообщение Подолина явным вымыслом ввиду отсутствия каких бы то ни было поддающихся проверке фактов. , признавая добросовестность Подолина и Флореса, полагал, что они были введены в заблуждение другими лицами, которые хотели придумать убедительную легенду попавшим к ним криминальным путём монетам. Это предположение опровергается тем фактом, что только 2 из 9 монет были признаны ценными, а всю коллекцию Флорес подарил Подолину. Из современных историков гипотезу Подолина разделяет И. Ш. Шифман, который сопоставляет находку карфагенских монет с рассказом Псевдо-Аристотеля о поросшем лесом острове, лежащем на расстоянии многих дней пути за Столпами Геракла, на котором карфагеняне основали поселение, однако затем карфагенские власти запретили плавания туда.

Исключается версия о том, что сосуд с монетами попал на Корву вместе с остатками разрушенного и покинутого командой корабля. Морское течение проходит от Азорских островов прямо в воды около Гибралтарского пролива, по которым регулярно плавали карфагеняне. Следовательно, дрейф останков затонувшего судна против течения исключён. А вот предположение, что карфагенский корабль с экипажем могло отнести сильным штормом от испанского берега в океан, можно считать вполне вероятным. Хорошо известны многие аналогичные случаи: в области пассатов и экваториальных течений наблюдались дрейфы кораблей и на значительно бо́льшие расстояния. Так, в 1731 году к берегам Тринидада было отнесено небольшое судно с командой из 6 человек, перевозившее груз вина с Тенерифе на близлежащую Гомеру. Около 1760 года баржа с зерном, направлявшаяся с Лансароте на Тенерифе, была вынесена штормом в открытое море и спасена английским судном лишь на расстоянии двух дней пути от берегов Венесуэлы. В 1504 году бретонские рыбаки были якобы отнесены даже до берегов Канады.

В отличие от описания древних монет, упомянутые Подолином сообщения о конной статуе на Корву современная историческая наука считает недостоверными и основанными на античных легендах, откуда этот сюжет перекочевал в труды арабских географов и средневековую европейскую литературу. Многочисленные гипотезы о плаваниях карфагенян или финикийцев западнее Корву и достижении ими Америки признаются маргинальными и основанными на фальсификациях.

Примечания

Литература 
 
  

Клады античных монет
Азорские острова
Карфаген